Фаворитами соревнований были спортсмены США, которые с 1936 года ни разу не проигрывали на Олимпийских играх в этой дисциплине. Ожидалось, что конкуренцию им составят сильные толкатели из ГДР. Участники были в прекрасной спортивной форме, в первой же попытке финальных соревнований сразу трое превысили преждий олимпийский рекорд: Хартмут Брезеник из ГДР показал 20,97 м, его соотвечественник Ханс-Петер Гес — 21,14 м, поляк Владислав Комар — 21,18. Последний результат стал главной неожиданностью соревенований и принёс польскому спортсмену золотую медаль. Результаты были настолько плотными, что Ханс-Петер Гес, отставший от лидера на 4 см, занял только четвёртое место. В четвёртой попытке Хартмут брезеник повторил его результат — 21,14 м, а американец Джордж Вудс показал 21,17 м, всего на 1 см меньше победителя. В последней попытке Вудс послал ядро почти в ту же точку, что и Комар в первой попытке, сбив стоявший там маркер, однако результат был всего 21,05.

Занявший шестое место Брайан Олдфилд впервые на крупных соревнованиях продемонстрировал новую оригинальную технику «кругового маха», в которой ускорение ядра достигается путём вращательного движения, похожего на движения метателей диска.

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 

Мюнхен, Олимпийский стадион, 08.09.1972—09.09.1972

Квалификационные соревнования 

Мюнхен, Олимпийский стадион, 08.09.1972

Участники соревнований были разбиты на две группы из 14 и 15 человек. В финал выходили 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 19,00 м. Как оказалось, норматив был занижен, его преодолели 18 спортсменов.

Финал 

Мюнхен, Олимпийский стадион, 09.09.1972

См. также 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972

Примечания 

Толкание ядра на Олимпийских играх